Беленов — фамилия; имеет женскую форму Беленова.
 Беленов, Александр Васильевич (род. 1986) — российский футболист.
 Беленов, Леонтий Дмитриевич (род. 1938) — советский и российский валторнист.